Кобыжча́ () – село, расположенное на территории Бобровицкого района Черниговской области (Украина). Расположено на реке Бурчак.

Население составляет 4498 жителей (2006 год). Плотность населения — 264,59 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1100 году.

Село Кобыжча находится примерно в 13 км к северо-востоку от центра города Бобровица. Средняя высота населённого пункта — 135 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренного умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

До прихода советской власти в селе было 5 церквей. На момент провозглашения независимости Украины в селе было 2 действующих храма, в третьем храме до настоящего времени расположен клуб.

27 сентября 2012 года в с. Кобыжча Бобровицкого района Черниговской области в результате ограбления и умышленного поджога сгорела Церковь Успения Пресвятой Богородицы 1875 года.

Церковь являлась памятником классической монументальной деревянной архитектуры Украины конца 19-го столетия и была занесена в список достопримечательностей истории и культуры Украины.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы была самой большой и величественной из кобыжчанских церквей.

Площадь зала для прихожан составляла 280 кв. м. В храме одновременно могли располагаться 600 – 700 человек.

Центральный иконостас имел четыре иконных ряда. Нижний ряд, «местный», составлял 7 икон, включая основные: Спаситель, Богородица, Успения Богородицы, вход в Иерусалим, Святой Феодосий Черниговский.

Второй ряд — «праздничный» — 12 икон двунадесятых праздников, третий — «апостольский» — тоже 12 икон и четвёртый — «сборный».

В центре четвёртого ряда выделялась великолепная копия иконы Богородицы с младенцем, скопированная из запрестольного образа во Владимирском соборе (г. Киев).

К марту 2014 г. на старом фундаменте построен новый храм. Внешне новое сооружение повторяет архитектуру сгоревшей церкви. Отстроены величественные стены, частично кровля, вставлены окна. В скором времени планируется официальное открытие восстановленного храма.

Примечания

Ссылки 
 Кобыжча на сайте Верховной Рады Украины
 Сайт с. Кобыжча Бобровицкого района, Черниговской области Украины 
  
 Благотворительный сайт села Кобыжча по восстановлению церкви Успения Пресвятой Богородицы 

Населённые пункты Бобровицкого района